Das Abierto Mexicano Telcel 2017 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2017. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 27. Februar bis 4. März 2017 in Acapulco statt, zeitgleich mit den Alya WTA Malaysian Open in Kuala Lumpur.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Abierto Mexicano Telcel 2017 fand vom 25. bis 26. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Acapulco